Le modius est une unité de mesure romaine ;
 Le modius est un terme égyptologique qui désigne l'élément circulaire servant de base à certaines couronnes (parfois appelé mortier) ;
 Dans la Rome antique, Modius est le gentilice la gens Modia.